La Première dame du Mexique (en espagnol : Primera Dama de México), est le titre officieux donné à l'épouse du président du Mexique.

Liste des Premières dames

Fonctions politiques

Autres réalisations et projets

Article connexe 
 Première dame

Annexes 

Première dame du Mexique